Baranów ist der Name folgender Städte und Dörfer in Polen:
 Baranów (Powiat Grodziski), Dorf im Powiat Grodziski, Woiwodschaft Masowien
 Baranów (Powiat Kępiński), Dorf im Powiat Kępiński, Woiwodschaft Großpolen
 Baranów (Powiat Puławski), Dorf im Powiat Puławski, Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Baranów (Powiat Puławski)
 Baranów Sandomierski, Stadt im Powiat Tarnobrzeski, Woiwodschaft Karpatenvorland

Baranow (weibliche Form Baranowa; auch Baranov bzw. Baranova) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Andrejewitsch Baranow (1747–1819), russischer Pelzhändler und Hauptverwalter der Russisch-Amerikanischen Kompagnie
 Alexei Leonidowitsch Baranow (* 1954), sowjetischer Nordischer Kombinierer
 Anastasia Baranova (* 1989), russisch-amerikanische Schauspielerin
 Andrei Wladimirowitsch Baranow (* 1986), russischer Geiger
 Jelena Witkorowna Baranowa (* 1972), russische Basketballspielerin
 Kirill Andrejewitsch Baranow (* 1989), russischer Radsportler
 Leonid Michailowitsch Baranow (* 1943), sowjetisch-russischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Ljubow Wladimirowna Baranowa-Kosyrewa (* 1929), sowjetische Skilangläuferin, siehe Ljubow Wladimirowna Kosyrewa
 Marina Baranova (* 1981), ukrainische Musikerin
 Matvai Baranov (* 1965), israelischer Ringer
 Natalja Iwanowna Baranowa-Massalkina (* 1975), russische Skilangläuferin
 Nikolai Warfolomejewitsch Baranow (1909–??), russischer Architekt
 Pawel Alexandrowitsch Baranow (1892–1962), sowjetischer Botaniker und Morphologe
 Pjotr Ionowitsch Baranow (1892–1933), sowjetischer Partei- und Heerführer
 Sergei Andrejewitsch Baranow (* 1981), russischer Volleyballspieler
 Vitaliy Baranov (* 1975), britischer Eiskunstläufer
 Waleri Petrowitsch Baranow (* 1948), russischer Generaloberst 
 Wiktor Baranow (1893–??), russischer Wasserspringer
 Wiktor Dmitrijewitsch Baranow (1928–2005), sowjetischer Skilangläufer
 Wiktorija Alexejewna Baranowa (* 1990), russische Radsportlerin
 Wladimir Dawidowitsch Baranow-Rossiné (1888–1944), russischer Künstler
 Wladimir Jurjewitsch Baranow (1939–2005), sowjetischer Physiker
 Veera Baranova (* 1984), estnische Dreispringerin

Baranow steht für:
 P. I. Baranow, Beiname des Forschungsinstituts Zentralinstitut für Flugmotoren

Siehe auch:
 Baranoff

en:Baranov
fi:Baranov
fr:Baranov
ru:Баранов
sl:Baranov